Bella steht für:

 Bella (Name), weiblicher Vorname und Familienname
 Bella (Orang-Utan), ältester Orang-Utan der Welt
 Bella (Basilikata), italienische Stadt in der Provinz Potenza
 Bella (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 Bella (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2006)
 Bella (Filmreihe), ZDF-Fernsehserie (2010–2014)
 eine Comicfigur aus dem der Zeitschrift Mosaik, siehe Mosaik. Die unglaublichen Abenteuer von Anna, Bella & Caramella
 die Hündin aus dem Film Die unglaublichen Abenteuer von Bella
 deutscher Name der Gemeinde Košická Belá, Slowakei
 deutscher Name der Gemeinde Belá (Žilina), Slowakei
 (695) Bella, Asteroid des Hauptgürtels
 Bella Boats, Markenname des finnischen Motorbootherstellers Bella-Veneet Oy
 Zündapp Bella, deutsches Motorrollermodell

Siehe auch:
 Bela
 Bellah
 Pella